1865 год в театре

События 
 Во вновь выстроенном четырёхъярусном здании Саратовского городского театра начала давать регулярные спектакли драматическая труппа под началом антрепренёра П. М. Медведева.

Постановки 
 11 октября — в московском Малом театре в бенефис А. А. Рассказова состоялась первая постановка комедии А. Н. Островского «На бойком месте».

Деятели театра

Родились 
 31 января — Алексей Бахрушин, купец и меценат, создатель московского театрального музея.
 , хутор Даукшас в Курляндской губернии — Аспазия (Эльза Розенберг), латышская поэтесса и драматург, супруга Райниса.
 11 сентября — Райнис, латышский поэт и драматург.

Скончались 
 18 июля, Фонтенбло — Франсуа-Фердинан Декомб (сценический псевдоним Альбе́р), французский танцовщик, балетмейстер и теоретик танца.
 16 ноября — Дюмануар, французский писатель, драматург, либреттист.

Театральная литература 
 В журнале «Современник» опубликована пьеса А. Н. Островского «Воевода» («Сон на Волге»).
 «Элен», пьеса Огюста де Вилье де Лиль-Адама (поставлена в 1895 году в «Свободном театре»).

Примечания

Ссылки